Бост () — французский топоним и фамилия. Известные носители:

 Бост, Демаркис (род. 1989) — американский и болгарский баскетболист. 
  (1916—1990) — французский писатель.
  (род. 1961) — французский математик.
 Бост, Пьер (1901—1975) — французский писатель.

Топоним 
 Бост — коммуна во Франции.
 Сен-Пьер-ле-Бост — коммуна во Франции.
 Лашкаргах — город на юге Афганистана.